Jaloezie (gevoel), een gevoel
 Jaloers (lied), een lied van Bilal Wahib uit 2020